Força Aérea Brasileira
Forças Armadas do Brasil

Saúde e medicina
 Fragmento de ligação do antígeno

Pessoas
Fab 5 Freddy
Fab Morvan

Desambiguações de siglas
Acrónimos